Feistritz is de naam van:

Gemeenten:
in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk:
Feistritz am Wechsel, district Neunkirchen.
in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken:
Deutschfeistritz, district Graz-Umgebung.
Feistritz bei Anger, district Weiz.
Feistritz bei Knittelfeld, district Knittelfeld.
Maria Buch-Feistritz, district Judenburg, Stiermarken, Oostenrijk.
in de Oostenrijkse deelstaat Karinthië:
Feistritz an der Gail (Bistrica na Zilji), district Villach-Land.
Feistritz im Rosental (Bistrica v Rožu), district Klagenfurt-Land.
Feistritz ob Bleiburg (Bistrica pri Pliberku), district Völkermarkt.

Plaatsen:
Feistritz an der Drau, gemeente Paternion, district Villach-Land, Karinthië, Oostenrijk.

Rivieren:
Feistritz (rivier) in Stiermarken, Oostenrijk.